Dodson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Dodson
 Calaway H. Dodson